L’edizione 1991-92 della A PFG vide la vittoria finale del , che conquista il suo ventisettesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Nasko Sirakov del Levski Sofia con 26 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa di Bulgaria

Verdetti 
 CSKA Sofia Campione di Bulgaria 1991-92.
 Minyor Pernik e Hebar Pazardzhik retrocesse in B PFG.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1992-1993: CSKA Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1992-1993: Lokomotiv Plovdiv e Botev Plovdiv qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
Campionato bulgaro di calcio